Heighington (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Heighington (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire